František Moravec peut être :
 František Moravec (1895-1966), général tchécoslovaque ;
 František Moravec (1939-), parasitologiste tchèque.